Schutzmaßnahme steht für:

 eine Maßnahme gegen den elektrischen Schlag infolge gefährlicher Berührungsspannung, siehe Schutzmaßnahme (Elektrotechnik)
 Schutzleitungssystem im IT-Netz
 eine grenzüberschreitende zivilrechtliche Maßnahme zum temporären Schutz von Personen, siehe Verordnung (EU) Nr. 606/2013 (Schutzmaßnahmen-Verordnung)
 eine grenzüberschreitende strafrechtliche Maßnahme zum temporären Schutz von Personen, siehe Richtlinie 2011/99/EU über die Europäische Schutzanordnung
 eine Maßnahme der elektronischen Kriegsführung, siehe Elektronische Schutzmaßnahmen (EloSM)
 eine Maßnahme zum Schutz von Boden, Wasser und Luft im Pflanzenbau, siehe Schutzmaßnahmen im Integrierten Pflanzenbau 
 eine Maßnahmen zu Abwehr sogenannter böser Kräfte, siehe Apotropaion
 Abstandsaktive Schutzmaßnahmen in der Militärtechnik
 Tatort: Schutzmaßnahmen, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort

Siehe auch:

 Schutz
 Protektion
 Protektor